La Norgesmesterskapet 1987 di calcio fu la 82ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Bryne, che vinse la finale contro il Brann con il punteggio di 1-0.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Ripetizione

Quarti di finale

Ripetizione

Semifinali

Finale

Formazioni

Voci correlate
 1. divisjon 1987
 2. divisjon 1987

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1987
Edizioni della Coppa di Norvegia